Гран-при Мальты 1998 (, также известен как Rothmans Malta Grand Prix 1998 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый (пригласительный) снукерный турнир, проходивший с 3 по 6 декабря 1998 года в Кавре (Мальта). Победителем турнира стал Стивен Хендри, обыгравший в финале предыдущего чемпиона, Кена Доэрти, со счётом 7:6.

Результаты

Финал

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org  

1998 год в снукере
Malta Grand Prix